Мишенево — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Мишенево — деревня в Старожиловском районе Рязанской области.
 Мишенево — деревня в Большесельском районе Ярославской области.